Härlanda kan syfta på:

 Härlanda, Göteborg – ett primärområde i Göteborg
 Härlanda (stadsdelsnämndsområde) – ett tidigare stadsdelsnämndsområde i Göteborg 1989–2010
 Örgryte-Härlanda – ett stadsdelsnämndsområde i Göteborg 2011–
 Härlanda församling – en församling i Nylöse kontrakt i Göteborgs stift sedan 1951, även en äldre församling som 1528 uppgick i Nylöse församling
 Härlanda kyrka – en kyrkobyggnad i Härlandaparken i östra Göteborg
 Härlanda kyrkoruin – en ruin av en 1100-talskyrka något norr om den nuvarande kyrkan
 Härlanda distrikt – ett distrikt i Göteborgs kommun och Västra Götalands län 2016–
 Härlanda by – en by som donerades till Nya Lödöse
 Härlandafängelset – ett fängelse i Härlanda i östra Göteborg 1907–1997
 Härlanda tjärn – en sjö i Göteborgs kommun i Västergötland

Se även
Göteborgs stadsdelsnämnder – Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda